Isole Matsu – arcipelago della Repubblica di Cina (Taiwan)
Classe Matsu – classe di cacciatorpediniere giapponesi
Matsu – cacciatorpediniere eponimo della classe di cui sopra, affondato nell'agosto 1944
Matsu – dea del mare della mitologia cinese

Pagine correlate 

Matsui
Matsuo